Кастельяр-дель-Кондадо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Кондадо-де-Хаэн. Занимает площадь 155,48 км². Население — 3593 человека (на 2010 год). Расстояние — 101 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Castellariegos
 Castellar de Jaén
 Biblioteca municipal

Муниципалитеты Хаэна